Ла-Коломб () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Ла-Коломб () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш